Ö steht für:
 Ö, einen Buchstaben (Umlaut-Vokal) in der deutschen und anderen Sprachen
 Ö (Album), ein 1988 erschienenes Album von Herbert Grönemeyer
 in deutschsprachigen kirchlichen Gesangbüchern die Bezeichnung von Gesängen und Liedern, die sich in der Liste Arbeitsgemeinschaft für ökumenisches Liedgut finden

Siehe auch:
 OE
 Ø
 Ö till Ö

Abkürzung